Gele mombinpruim (Spondias mombin)
 Rode mombinpruim (Spondias purpurea)